Jangadeiro é um conglomerado de mídia brasileiro com sede em Fortaleza, no Ceará. Concentra importantes veículos de comunicação na TV, no rádio e na internet.

História 
O grupo foi criado em 13 de março de 1990 por Tasso Jereissati, após a criação da TV Jangadeiro e da Jangadeiro FM. Em 2013 o conglomerado criou a Tribuna BandNews FM (hoje Jangadeiro BandNews FM).

Em 28 de agosto de 2015, o Sistema Jangadeiro e o Beach Park anunciam uma sociedade, consolidada através da criação da BPSJ. Nela, são produzidos o projeto multimídia Vós e outros dois projetos de mídia digital out of home, intitulados TVs (para áreas residenciais) e Bentivi (para áreas comerciais).

Em setembro de 2020, foi anunciado que o Sistema Jangadeiro passaria por uma reformulação. O grupo decidiu dividir-se por verticais e não mais por veículos. Assim, foram criadas 3 unidades de negócios: Jornal Jangadeiro (jornalismo), Todo Mundo Ama (entretenimento) e Futebolês (esporte). Sendo assim, passando a se chamar somente de Jangadeiro.

Empresas

Televisão  
 TV Jangadeiro

Rádio 
 Rede Jangadeiro FM
 Jangadeiro FM Fortaleza
 Jangadeiro FM Sobral
 Jangadeiro FM Cariri
 Jangadeiro FM Limoeiro do Norte
 Jangadeiro FM Iguatu
 Jangadeiro FM Crateús
 Jangadeiro FM Quixeramobim
 Jangadeiro BandNews FM

Outros negócios 

 Vós Music

Verticais/Unidades de negócio 

Todo Mundo Ama (Entretenimento)
Jornal Jangadeiro (Jornalismo)
 Futebolês (Esporte)

Antigos empreendimentos 
 Jangadeiro Online
 NET Fortaleza / Multiplay
 NordesTV
 Suricates
 Tribuna do Ceará
 Vós

Out of home 
 TVs
 Bentivi

Ligações externas 
 

 
Empresas fundadas em 1990